Kochanowice est le nom :
 de la gmina de Kochanowice, dans le powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Kochanowice, chef-lieu de cette gmina